Лидский (Лидская) — фамилия:

 Лидский, Аркадий Тимофеевич (1890—1973) — советский хирург, член-корреспондент Академии медицинских наук.
 Лидский, Виктор Борисович (1924—2008) — советский математик, заслуженный профессор МФТИ.
 Лидский, Владимир (род. 1957) — прозаик, сценарист, драматург (псевдоним - Лидский).

См. также 
 Лидс 
 Лидский замок
 Лидский повет
 Лидский район
 Лидский университет
 Лидская епархия